V. Péter aragóniai király (1429–1466)
V. Péter moldvai fejedelem (1537–1594)
V. Péter portugál király (1837–1861)